Chris Wood (muzikant) (1944-1983), Brits rockmuzikant
 Chris Wood (drummer), Brits drummer
 Chris Wood (golfer) (1987), Engels golfer
 Chris Wood (acteur) (1988), Amerikaans acteur
 Chris Wood (voetballer) (1991), Nieuw-Zeelands voetballer